Igor Miladinović – scacchista serbo
 Ivan Miladinović – calciatore serbo
 Jovan Miladinović – calciatore jugoslavo